Aughrim – miasto w hrabstwie Galway w Irlandii
 Aughrim – miasto w hrabstwie Wicklow w Irlandii